Hollywood Basic fut un éphémère label de musique hip-hop créé par Hollywood Records en 1991.

En 1995, la société est réintégrée à sa maison mère.

Le label publia plusieurs artistes parmi lesquels :
 Lifers Group
 Organized Konfusion
 Zimbabwe Legit
 Peanut Butter Wolf

Liens externes
Fiche sur discogs.com

Entreprise fondée en 1991
Entreprise disparue en 1995
Filiale de la Walt Disney Company
Label de hip-hop